Шва́ненбург:

 Шваненбург — прежнее название города Гулбене в Латвии;
 Шваненбург — замок в Германии.